Гран-прі ФІДЕ Пекін 2013 — п'ятий турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років, який проходив в Пекіні (Китай) з 3 по 17 липня 2013 року.

 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2751,4).

Розклад змагань 

 Відкриття турніру: 3 липня
 Ігрові дні: 4-7, 9-12, 14-16 липня
 Вихідні дні: 8, 13 липня
 Закриття турніру: 16 липня

Початок партій в 10-00 год, останній тур в 8-00 (час Київський)

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на липень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Пекін на сайті ФІДЕ  
 Рейтинг шахістів на липень 2013 року  
 Турнір на сайті chesspro.ru  
 Форум циклу гран-прі на сайті chesspro.ru  
 Онлайн турніру на chessdom.com  

Шахові турніри 2013
Липень 2013
Гран-прі ФІДЕ